Ditlev Rossing (født 28. december 1994) er en dansk professionel bokser.

Han bokser for den danske stald TK Promotions efter tidligere at have bokset for Mogens Palle og Brian Nielsen i deres stald Danish Fight Night.

Han har som professionel tidligere vundet WBC Youth titlen i Cruiservægt

Amatørresultater 

Nr. 2 Danmarksmesterskaberne  (-81 kg) Grindsted, Danmark 2013
Nr. 1 Jyske mesterskaber  (-91 kg) Århus, Danmark 2014
Nr. 2 Jyske mesterskaber  (-81 kg) Århus, Danmark 2015
Nr. 1 Danmarksmesterskaberne  (-91 kg) Gilleleje, Danmark 2015
Nr. 2 Nordiske mesterskaber  (-81 kg) Tampere, Finland 2015
Nr. 1 Jyske mesterskaber  (-81 kg) Århus, Danmark 2016
Nr. 1 Nordiske mesterskaber  (-91 kg) Gøteborg, Sverige 2016

Professionelle kampe

Referencer

Eksterne henvisninger 

Boksere fra Danmark
Personer fra Skive